Une travailleuse est le féminim de travailleur;

Une travailleuse est un petit meuble servant à la couture;

Une travailleuse du sexe est une employée d'un magasin ou d'un service dédié à la sexologie;